Lintelo steht für:
 Lintelo (Weiler), ein Weiler in der niederländischen Gemeinde Aalten
 Jan van Lintelo  (* um 1570; † um 1632), Bocholter Maler